LObjectiu de Desenvolupament Sostenible 3 (Objectiu 3 o ODS 3) tracta sobre aliances per als objectius i és un dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per les Nacions Unides en 2015.

L'ODS 3 és: “Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats”. L'Objectiu té metes que cal assolir pel 2030. El progrés cap a eixes metes es mesurarà mitjançant indicadors.

Referències 

Objectius de Desenvolupament Sostenible